Giovanni de Ventura puede referirse a:
 Giovanni de Ventura, médico de la peste negra italiano del s. XIV.
 Giovanni Ventura (terrorista), terrorista neofascista italiano activo durante los años 60.